Амалия Перес Васкес (; род. 10 июля 1973 года, Мехико, Мексика) — мексиканская пауэрлифтерша-паралимпийка. Становилась призёром шести Паралимпийских игр с 2000 по 2020 год. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2008 в Пекине, летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне, летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2000 в Сиднее и летних Паралимпийских игр 2004 в Афинах.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Мексики
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2000 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2004 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2004 года